Patay József (1804–?) politikus, országgyűlési képviselő, az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja
Patay József (1886–1946) egyháztörténész